

Cinema 
 Banana split – film del 1943 diretto da Busby Berkeley
 Banana split – film del 1988 diretto da Paulo Sérgio Almeida
 Banana Split – film del 2018 diretto da 	Benjamin Kasulke

Cucina 
 Banana split – dolce statunitense

Musica 
 Le banana split – singolo di Lio del 1979